Csehország
Polerady, település a Kelet-prágai járásban
Polerady, település a Mosti járásban